Ло́маная улица — улица в Московском районе Санкт-Петербурга. Проходит от площади Московских Ворот до Цветочной улицы.

История 
Наименование Ломаная улица дано 5 марта 1871 года, связано с конфигурацией проезда («улица имеет несколько заворотов»). Существовали также варианты Ломанская улица и Ломанная улица.

Достопримечательности 
 Клиника компании Ингосстрах «Будь здоров» (дом 4/274)
 ЗАО завод Ленремточстанок (дом 10)

Примечания

Литература

Ссылки